Israelische Botschaft in Deutschland steht für:

 Botschaft des Staates Israel (Bonn)
 Israelische Botschaft in Berlin